El término garbanzo en singular puede referirse a:
 El nombre común de la planta leguminosa Cicer arietinum, de la que se obtienen los garbanzos o chícharos, su semilla comestible.
 El nombre común de la planta Centaurea calcitrapa, una hierba anual.
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica, de la familia de las asteráceas.

y garbanzos en plural puede referirse a:

 El grupo musical Los Garbanzos.

Otros usos